Преобразование Бокса — Мюллера — метод моделирования стандартных нормально распределённых случайных величин.
Имеет два варианта.
Метод является точным, в отличие, например, от методов, основывающихся на центральной предельной теореме.

Метод был опубликован в 1958 году Джорджем Боксом и Мервином Мюллером.

Первый вариант 
Пусть  и  — независимые случайные величины, равномерно распределённые на интервале .
Вычислим  и  по формулам

 
 

Тогда  и  будут независимы и распределены нормально с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1.
При реализации на компьютере обычно быстрее не вычислять обе тригонометрические функции —  и  — а рассчитать одну из них через другую [доказательства?]. Ещё лучше воспользоваться вместо этого вторым вариантом преобразования Бокса — Мюллера.

Второй вариант 
Пусть  и  — независимые случайные величины, равномерно распределённые на отрезке .
Вычислим .
Если окажется, что  или , то значения  и  следует «выбросить» и сгенерировать заново.
Как только выполнится условие , по формулам

 

и

 

следует рассчитать  и , которые, как и в первом случае, будут независимыми величинами, удовлетворяющими стандартному нормальному распределению.

Коэффициент использования базовых случайных величин для первого варианта, очевидно, равен единице.
Для второго варианта это отношение площади окружности единичного радиуса к площади квадрата со стороной два, то есть .
Тем не менее, на практике второй вариант обычно оказывается быстрее, за счёт того, что в нём используется только одна трансцендентная функция, .
Это преимущество для большинства реализаций перевешивает необходимость генерации большего числа равномерно распределённых случайных величин.

Переход к общему нормальному распределению 
После получения стандартной нормальной случайной величины , можно легко перейти к величине  распределённой нормально с математическим ожиданием  и стандартным отклонением  по формуле

 

Это уже не является частью преобразования Бокса — Мюллера, но позволяет завершить генерацию нормальной случайной величины.

См. также 
 Алгоритм Зиккурат

Ссылки 
 Преобразование равномерно распределенной случайной величины в нормально распределенную 

Преобразования